Барфельдт () — немецкая фамилия. Известные носители:
 Барфельдт, Эмиль (1850—1929) — немецкий нумизмат;
 Барфельдт, Макс (1856—1936) — немецкий нумизмат и военный деятель, брат Эмиля Барфельдта.